Název Lísek má více míst:

 Lísek, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Lísek (Postupice), část obce Postupice v okrese Benešov
 Lísek (hrad), zřícenina
 Lísek (Hudlice), osada ve východní části obce Hudlice v okrese Beroun, na západním úbočí kopce Lísek
 Lísek (483 m), kopec východně od Hudlic, s vrcholem v k. ú. Stradonice u Nižboru obce Nižbor v okrese Beroun
 Lísek (760 m), kopec severovýchodně od Počátek
 Lísek (přítok Třešťského potoka), potok u obce Hodice (okres Jihlava), přítok Třešťského potoka
 Na Lísku, místní pojmenování a stejnojmenná tramvajová zastávka v Praze na rozhraní Michle a Krče na pozdějším Budějovickém náměstí
 Lísek (usedlost), zaniklá usedlost v Praze-Bohnicích